Sòs (en francès Sos) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Emmanuel Delbousquet (1874-1909), escriptor en occità i francès.

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona